Fear of missing out, een vorm van sociale angst
 FOMO (film), een Vlaamse film uit 2022